Capadare peut désigner :

Capadare : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 Capadare : capitale de la paroisse civile de Capadare, dans la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme